Jure Bogataj (ur. 26 kwietnia 1985 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski. Reprezentant klubu narciarskiego SK Triglav Kranj. W Pucharze Świata zadebiutował w 2004 w Libercu. 

Swój rekord życiowy ustanowił 17 marca 2005 w Planicy i wynosi on 199,5 metra.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 40. miejsce (K-90), 28. miejsce (K-120)

 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – brązowy medal (K-90), 4. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 14. miejsce
 Drużynowo
 2000  Szczyrbskie Jezioro – 12. miejsce
 2003  Sollefteå – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Ramsau – 4 lutego 2001 (3. miejsce)
  Planica – 11 stycznia 2003 (3. miejsce)
  Planica – 4 stycznia 2004 (1. miejsce)
  Engelberg – 27 grudnia 2004 (1. miejsce)
  Planica – 8 stycznia 2005 (2. miejsce)
  Kranj – 5 stycznia 2008 (3. miejsce)

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Harrachov – 9 stycznia 2010 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1985
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005